Franko Franetović (1921.  Stari Grad, 26. prosinca 2013.), hrvatski katolički svećenik, vjerski nakladnik i urednik, kulturni radnik.

Životopis 
Rodio se je 1921. kao bliznac u obitelji s mnogo djece. Pohašao je Građansku školu. U Splitu je bio u sjemeništu i u bogosloviji. Studirao je u Dubrovniku i Zagrebu. Za vrijeme drugog svjetskog rata Nijemci su ga internirali Nijemci u Zagreb. Mladu je misu održao 1949. u svom Starom Gradu. Bio je župnikom u Pitvama i Svorčima te poslije kapelan. Kad je umro don Dinko Bučić, postao je župnik u Starom Gradu. Pedeset i pet je godina proveo u pastoralu.

Promptno je prihvatio smjernice Drugog vatikanskog kokncila. Odmah je prišao sprovođenju liturgijske reforme te je odmah uvježbao pjevanje na hrvatskom jeziku. Njegovo je djelo revija Corona, koju je pokrenuo, tiskao, uređivao i za koju je pisao. Pokrenuo je obnovu crkve i župne kuće. Radio je i na kulturnom životu. Organizirao je kazališne priredbe u crkvi. Vjerski netolerantnim jugokomunističkim vlastima nije bio po volji jer je okupljao djecu koju je podučavao u katoličkom duhu. Proganjali su ga, vodili po ispitivanjima i saslušavanjima. Imali su namjeru da ga biskup premjesti nekamo drugamo.

U slobodnoj Hrvatskoj mogao je slobodno raditi. Dobio je nagradu za životno djelo. I kad je zašao u vrlo duboku starost, nikad nije zaboravljao mise i vjeronauk.

Nagrade i priznanja 
1994.: Nagradu za životno djelo Općine Stari Grad

Izvori 
Vinko Ružević: Don Franko Franetović (1921. - 2013.) - In memoriam, Grad Stari Grad, 27. prosinca 2013.

Životopisi, Hvar
Hrvatski katolički svećenici